Karma Easter Race 2021 var et dansk DCU licensløb. Det 146 km lange linjeløb blev kørt den 4. april 2021 med start og mål nordvest for Herning.

Løbet blev arrangeret af Herning Cykle Klub, og var det tredje eliteløb i den danske landevejssæson. Der blev kørt 10 omgange på en 14,6 km lang rundstrækning.

I alt havde ryttere fra 18 hold skrevet sig på deltagerlisten.

Resultat

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Sport i Herning